Гонггар (, ) — уезд в городском округе Шаньнань, Тибетский автономный район, КНР.

История 
Уезд был создан в 1959 году путём объединения двух тибетских дзонгов.

Административное деление 
Уезд делится на 5 посёлков и 3 волости:
 Посёлок Джишонг (吉雄镇)
 Посёлок Джазулин (甲竹林镇)
 Посёлок Джедешю (杰德秀镇)
 Посёлок Гангдуй (岗堆镇)
 Посёлок Джангтанг (江塘镇)
 Волость Донгла (东拉乡)
 Волость Лангджеше (朗杰学乡)
 Волость Чанго (昌果乡)

Транспорт 
На территории уезда расположен аэропорт Гонггар.

Ссылки 
 

Уезды Тибетского автономного района